Натуральне число 1172
 1172 рік до нашої ери
 1172 рік нашої ери